André Rossignol puede referirse a las siguientes personas:
 André Rossignol (esgrimidor), esgrimidor francés;
 André Rossignol (piloto), piloto de automovilismo francés.